La métagénétique est une discipline qui concerne plusieurs domaines :
 La métagénétique est en biologie, l'étude de l'ensemble génétique et épigénétique généralement d'origine bactérienne, comme par exemple des cellules de l'humain et des bactéries de sa flore intestinale.
 La métagénétique est en littérature, l'étude de la génétique d'une œuvre littéraire du point de vue autobiographique, auquel s'ajoute celle des œuvres citées par l'auteur dans des notes, journaux ou correspondance et de leur relation dans la création de l'œuvre.
 La métagénétique est en spiritualité, un concept théorisé par  selon lequel il y a .